incorruptibilité (biologie) : en biologie se dit d'un produit simple ou composé inaltérable
 incorruptibilité (politique) : en politique se dit de ... 
 incorruptibilité (religion) propos du corps des saints